Адсубия (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 14,73 км². Население — 695 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителями города считаются Кристо дель Милагро и святая дева дель Росарио.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Adsubia
 Índice Estadístico Municipal de Adsubia
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте